1.B HVL za 2015. je deseto izdanje 1.B vaterpolske lige, drugog ranga hrvatskog prvenstva u vaterpolu. U ligi sudjeluje trinaest momčadi. Liga se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu klubovi igraju jednokružnu ligu (12 utakmica po momčadi), a nakon toga se prvih šest momčadi plasira u Ligu za prvaka, a momčadi od 7. do 13. mjesta u Ligu za plasman, koje se također igraju jednokružno.

Sudionici 
 Bellevue - Dubrovnik
 KPK - Korčula
 Jadran - Kostrena
 Galeb Makarska rivijera - Makarska 
 Opatija - Opatija
 Osijek - Osijek
 Delfin - Rovinj
 Siscia - Sisak
 Salona - Solin - Vranjic
 Adriatic - Šibenik
 Šibenik - Šibenik
 Zadar 1952 - Zadar
 Zagreb - Zagreb

Ljestvice

Prvi dio

Liga za prvaka 
Preuzeti svi rezultati iz prvog dijela natjecanja.

Liga za plasman

Izvori 
 hvs.hr, 1.B HVL 2015., ljestvica , pristupljeno 30. travnja 2015.
 hvs.hr, 1.B HVL 2015., rezultati, pristupljeno 30. travnja 2015.
 vkzagreb.hr, 1.B HVL 2015. , pristupljeno 30. travnja 2015.
 markopolosport.net, Jedinstvena 1.B Vaterpolo liga sa 13 klubova kreće 10.siječnja! KPK-a najprije u gostima Saloni, potom stiže Šibenik - Kompletan raspored , pristupljeno 30. travnja 2015.
 hvs.hr, 1.B HVL 2015., ljestvica , pristupljeno 12. kolovoza 2015.
 hvs.hr, 1.B HVL 2015., rezultati , pristupljeno 12. kolovoza 2015.

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske 2015.
 2. HVL 2015.
 3. HVL 2015.
 Hrvatski kup 2014./15.

2015